Belogradtsjik (gemeente), een gemeente in de Bulgaarse oblast Vidin
Belogradtsjik (Vidin), een dorp uit deze gelijknamige gemeente